Суворовка — название населённых пунктов.

Азербайджан 
 Суворовка — до 1999 г. название села Гаджирустамлы Имишлинского района.

Казахстан 
 Суворовка — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Суворовка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Молдавия 
 Суворовка  — село в Фалештском районе.

Россия 
 Суворовка — село в Благовещенском районе Алтайского края.
 Суворовка — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 1950-х годах.
 Суворовка — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края, упразднен в 1970-х годах.
 Суворовка — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Суворовка — село в Елецком районе Липецкой области.
 Суворовка — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Суворовка — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Суворовка — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Суворовка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Суворовка — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Суворовка — хутор в Октябрьском районе Ростовской области.
 Суворовка — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Суворовка — посёлок в Чистопольском районе Татарстана.

Украина 
 Суворовка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Суворовка — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Суворовка — село в Голопристанском районе Херсонской области.

См. также 
 Суворовка — приток реки Артёмовки, Приморский край.
Малая Суворовка